Ebers ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Ebers (1770–1836), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Clara Ebers (1902–1997), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Edith Ebers (1894–1974), deutsche Quartärgeologin und Naturschützerin
 Emil Ebers (1807–1884), deutscher Maler
 Georg Ebers (1837–1898), deutscher Ägyptologe und Schriftsteller
 Godehard Josef Ebers (1880–1958), deutsch-österreichischer Rechtswissenschaftler
 Hermann Ebers (1881–1955), deutscher Maler und Illustrator
 Jewell James Ebers (1921–1959), US-amerikanischer Elektroingenieur
 Johann Ebers (1742–1818), deutscher Anglist 
 Joseph Ebers (1845–1923), deutscher Architekt, Diözesanbaumeister in Breslau
 Hans Ebers (1924–1970), deutscher Bildhauer, Graphiker und Maler
 Thomas Ebers (* 1964), Fachbuchautor, Referent und Verleger 
 Volker Ebers (1935–2010), deutscher Kirchenmusiker

Siehe auch:
 Papyrus Ebers, medizinischer Papyrus aus dem alten Ägypten
 Ebers-Moll-Modell, siehe Ersatzschaltungen des Bipolartransistors